Sferă (Din fr. sphère, lat. sphaera.) este un obiect care seamănă cu suprafața unei bile, unei mingi, unui glob sau are aproximativ această formă. Sferă poate însemna următoarele:

 În matematică
Sferă, suprafață constituită de locul geometric al punctelor din spațiu egal depărtate de un punct dat, numit centru
          
 În astronomie
Glob terestru (De obicei cu determinarea „cerească“) cu două jumăți ale globului, numite emisfere
Boltă cerească - regiune cerească unde se găsesc și se mișcă aștrii; 
Atmosferă

 În mediu social
Domeniul, limitele în cadrul cărora există, acționează sau se dezvoltă cineva sau ceva. 
Sferă de influență poate fi întindere, spațiu, domeniu în cuprinsul căruia se exercită o influență a cuiva sau a ceva (ambianță, anturaj, cadru, cerc, mediu, societate).

Element logic care reprezintă capacitatea de referință a noțiunii la ansamblul de indivizi ce posedă însușirile reflectate în conținutul acesteia
Arie, compartiment, domeniu, sector

Vezi și
Sfera (film)